Název Červený Hrádek má více sídel:
 1. Červený Hrádek (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 2. Červený Hrádek (Bečváry) – část obce Bečváry v okrese Kolín
 3. Červený Hrádek (Plzeň) – část statutárního města Plzeň v okrese Plzeň-město, dějiště známého proslovu Milouše Jakeše
 4. Červený Hrádek (Jirkov) – část města Jirkov v okrese Chomutov
 Červený hrádek (zámek, Jirkov) – zámek v části Červený Hrádek města Jirkov v okrese Chomutov
 Červený Hrádek (přírodní památka)
 5. Červený Hrádek (Sedlčany) – čtvrť na východě města Sedlčany v okrese Příbram 
 se zámkem Červený Hrádek
 Červený Hrádek – dřívější název katastrálního území Janov u Kosovy Hory v obci Kosova Hora v okrese Příbram